Breton är ett efternamn, som burits av bland andra:

 André Breton (1896–1966), fransk poet
 Jean-Baptiste Berton (1769–1822), fransk militär
 Jules Breton (1827–1906), fransk konstnär
 Manuel Bretón de los Herreros (1796–1873), spansk dramatiker
 Nicholas Breton (1545–1626), engelsk poet
 Raymond Breton (1609–1679), fransk missionär
 Thierry Breton (född 1955), fransk politiker
 Xavier Breton (född 1962), fransk politiker

Franska efternamn